Дискографія британсько-ірландського гурту «The Saturdays» складається з двох студійних альбомів, двох міні-альбомів, десяти синглів та десяти музичних відео.

Альбоми

Студійні альбоми

Міні-альбоми

Сингли

Відео-альбоми

Музичні відео

Примітки 

The Saturdays
Saturdays